Rudi puede referirse a:

Personas
 Rudi Vata, futbolista defensor de Shkodër, Albania.
 Rudi Gernreich, diseñador de moda y activista gay de Viena, Austria.
 Axel Rudi Pell, guitarrista de heavy metal melódico de Alemania;
 Rudi Altig, ciclista profesional entre los años 1960 y 1971 de Alemania;
 Rudi Dornbusch, economista de Krefeld, Alemania;
 Rudi Dutschke, político sociólogo marxista de Brandenburg an der Havel, Alemania;
 Rudi Gutendorf, entrenador de fútbol de Coblenza, Alemania;
 Rudi Völler, exfutbolista y director deportivo del Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania.
 Luisa Fernanda Rudi, política, presidenta del Partido Popular de Aragón de España.
 Rudi García, exfutbolista y entrenador francés del AS Roma.
 Wahyu Rudi Astadi, cantante de género pop, compositor y actor de Jember, Indonesia.
 Petter Rudi, exfutbolista internacional mediocampista de Kristiansund, Noruega.
 Rudi Carrell, artista de Alkmaar, Países Bajos;
 Rudi Krol, exfutbolista y entrenador de Ámsterdam, Países Bajos;
 Rudi van Dantzig, coreógrafo, bailarín de ballet y escritor de Ámsterdam, Países Bajos.
 Rudi Lausarot, atleta olímpico de tiro deportivo de Young, Uruguay.

Geografía
 Rudi, localidad del distrito de Soroca, Moldavia.
 Punto geodésico de Rudi, punto del Arco Geodésico de Struve en Rudi, Moldavia;

Homofonía
 Rudie can't fail, (Rudie no puede fallar), canción de The Clash;
 Rudie Kemna, exciclista y director holandés del equipo Skil-Shimano;
 Rudy Fernández, jugador de baloncesto de Palma de Mallorca, España;
 Rudy, humorista de Buenos Aires, Argentina;
 Rudy, dinosaurio asesino de la película Ice Age 3: el origen de los dinosaurios;
 Rudy, personaje de Gimnasio de las Islas Naranja de Pokémon.